Maese puede referirse a:

Personas 
 Maese Rodrigo Fernández de Santaella (1444-1509), Maese Rodrigo, teólogo y jurista castellano del siglo XV.
 Maese Juan Combarel (?-1610), arquitecto español del siglo XVII.

Literatura y personajes de ficción 
 Maese Pedro, personaje de Cervantes en Don Quijote de la Mancha.
 Maese Pérez, personaje de Gustavo Adolfo Bécquer en Leyendas.
 Maese Espada, cómic histórico.
 Maese KDS, MC español.